Pfalzpaint steht für folgende geographischen Objekte:
 Pfalzpaint (Walting), Ortsteil von Walting, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Burg Pfalzpaint, Burgruine in Pfalzpaint (Walting), Landkreis Eichstätt, Bayern

Pfalzpaint ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich von Pfalzpaint (um 1400–1465/1467), deutscher Chirurg